Die Geliebte steht für:

 Die Geliebte (1927), einen deutschen Spielfilm von Robert Wiene
 Die Geliebte (1939), einen deutschen Spielfilm von Gerhard Lamprecht
 Die Geliebte (1954), einen italienisch-französischen Spielfilm von Vittorio Cottafavi
 Die Geliebte (1970), einen italienischen Spielfilm von Michele Lupo
 Die Geliebte (Fernsehserie), eine deutsche Fernsehserie
 Die Geliebte (E. T. A. Hoffmann) 

Siehe auch:
 Die Geliebte des Anderen
 Die Geliebte Roswolskys
 Die Geliebte des Teufels
 Die Geliebte des französischen Leutnants